Glironia puszystoogonowa (Glironia venusta) – gatunek ssaka z podrodziny Glironiinae w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Glironia puszystoogonowa występuje w południowej Kolumbii (Putumayo), wschodnim Ekwadorze, wschodnim Peru, północnej Boliwii i Brazylii (południowe Amazonas, Pará, Acre, Rondônia i Mato Grosso).

Taksonomia 
Gatunek i rodzaj po raz pierwszy opisał w 1912 roku angielski zoolog Oldfield Thomas. Jako miejsce typowe odłowu holotypu Thomas wskazał „Pozuzo” w Pasco w Peru na wysokości 800 m n.p.m.. Holotypem był samiec odłowiony w kwietniu 1908 roku przez L. Egga. Jedyny przedstawiciel podrodziny Glironiinae i rodzaju glironia (Glironia).

Tradycyjnie takson ten był umieszczany w Caluromyinae ale najnowsze dane genetyczne i morfologiczne potwierdzają jego rozpoznanie jako odrębnej podrodziny. Filogenetyczne położenie Glironiinae jest niepewne, ale jest to takson siostrzany do Caluromyinae lub reszty Didelphidae. Wstępne dane mitochondrialne cytochromu-b z okazów po obu stronach Amazonki sugerują istnienie dwóch podgatunków po jednej lub po każdej stronie rzeki (venusta i criniger), jednak zachodzi potrzeba dodatkowych badań. Gatunek monotypowy.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 17–21 cm, długość ogona 19,5–22,5 cm; masa ciała 130 g.

Przypisy

Bibliografia 
 

Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1912 roku